Le tournoi de tennis du Canada est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2004, classée en catégorie Tier I, se dispute à Montréal du 2 au .

Amélie Mauresmo remporte le simple dames. En finale, elle bat Elena Likhovtseva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Shinobu Asagoe et Ai Sugiyama.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Les quatre premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada (ATP 2004)
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 2004 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2004
Canada
Sport au Canada en 2004
Tennis en août 2004